Birds – brano musicale di Elton John del 2001
 Birds – album di Bic Runga del 2005
 Birds – singolo di Kate Nash del 2007
 Birds – album di Thony del 2012
 Birds – singolo di Anouk del 2013
 Birds – singolo degli Imagine Dragons del 2019
 Birds – singolo dei Katatonia del 2023